Gillan bezeichnet:

 Gillan (Band), englische Rock- und Metalband

Gillan ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Gillan (* 1998), britische Tennisspielerin
 Cheryl Gillan (1952–2021), britische Politikerin
 Ian Gillan (* 1945), britischer Rocksänger
 James Angus Gillan (1885–1981), britischer Ruderer
 John Gillan, schottischer Fußballspieler
 Karen Gillan (* 1987), schottische Schauspielerin
 Lisa Roberts Gillan (* 1965), US-amerikanische Filmschauspielerin
 Michael Gillan, britischer Physiker